R32 peut faire référence à :

Sciences 
Chimie
 Difluorométhane, selon la Liste de réfrigérants ;
 phrase de risque : Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique,  sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine 
 Incontinence urinaire, sans précision, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Automobiles
 Nissan Skyline R32, un modèle du constructeur japonais Nissan ;
 Volkswagen Golf R32 ,un modèle du constructeur allemand Volkswagen.

Moto 
 BMW R 32, un modèle du constructeur allemand BMW.

Route
  Ring belge R32, la ceinture périphérique de Roulers ;
  Route régionale sénégalaise R32 reliant Meckhe à Bambey.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres